Plokamostrophus är ett släkte av mångfotingar. Plokamostrophus ingår i familjen Trigoniulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slitsdubbelfotingar
Plokamostrophus